O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1999 - Apertura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 48ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2000-01 - Segunda Divisão se dá com o pior da tabla general somatória dos torneios Apertura e clausura. O campeão e o vice são classificados para a Copa Interclubes da UNCAF de 2000, que serviu de classificatória Copa dos Campeões da CONCACAF de 2000

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1999 na Guatemala